James Thomson (fisico)
 James Thomson (poeta 1700-1748), autore di The Season (1730) e del testo di Rule, Britannia! (1740)
 James Thomson (poeta 1834-1882), autore di The City of Dreadful Night (1874), che scrisse anche con lo pseudonimo "Bysshe Vanolis"
 James Thomson (entomologo) (1828-1897), entomologo statunitense 
 James Thomson (biologo), ricercatore sulle cellule staminali
 James J. Thomson, calciatore scozzese